Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și maghiară.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un lexic de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 o listă de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
 o versiune redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 Variantele din aceeași celulă ce apar una sub alta sunt echivalente cu variantele corespunzătoare din coloana de alături.
 În limba maghiară, verbele sunt date la persoana a III-a singular a indicativului prezent, forma care apare în dicționare.
 Cu prefixele date în paranteză în cazul unor verbe, acestea au un sens perfectiv, iar fără prefixe au un sens imperfectiv.
 Prepozițiilor „la”, „în” și „cu” le corespund în maghiară sufixe. În cazul lor, bara oblică desparte variante cerute de regulile armoniei vocalice.

Sursă 

 Szász Lőrinc, Dicționar român-maghiar, Erdélyi Magyar Adatbank, 1999-2018 (accesat la 31 august 2018) 

Limba maghiară
Liste Swadesh